InterActiveCorp (IAC) — американская интернет-корпорация, основанная в 1995 году. Управляет более чем 150 брендами примерно в сотне стран. Пост CEO компании с июня 2015 года занимает , также входящий в совет корпорации .

Среди наиболее известных направлений деятельности корпорации: поисковые сайты ask.com и about.com, сервисы свиданий Tinder, match.com, новостные сайты, сервис онлайн-видео Vimeo. На 2014 год около половины дохода компания получала от направления поисковых и информационных сайтов, в том числе About.com, Ask.com, Dictionary.com, Investopedia, CityGrid Media, Ask.fm,  Reference.com; около трети доходов приходилось на сайты знакомств.

История

Бренды

Розничная торговля 
 Home Shopping Network (HSNi)
 Shoebuy.com
 Bagsbuy.com
 Outletbuy.com
 Cornerstone Brands (Frontgate, Improvements, Ballard Designs, Smith+Noble, The Territory Ahead, TravelSmith, grandinroad, Isabella Bird, Alsto’s und Garnet Hill)

Продажи 
 Domania
 GetSmart
 LendingTree
 iNest
 Home Loan Center
 RealEstate.com
 ReserveAmerica
 servicemagic
 improveNet
 Ticketmaster
 TicketWeb
 Admission.com
 liveDaily
 Billetnet
 Ticnet.se
 Lippupalvelu
 Kartenhaus.de
 TicketService
 cottonblend
 biletix
 tick tack ticket
 Gehua ticketmaster ticketing
 emma entertainment

СМИ и Реклама 
 IAC Search and Media
 Ask.com
 Ask for Kids
 Bloglines
 Evite
 FunWebProducts.com
 excite
 iWon
 MyWay
 Citysearch
 IAC Advertising Solutions
 Echo (также известный, как echomusic и HelloEcho)
 REBEL Entertainment
 Smiley Central
 Insider Pages
 Zwinky
 Newsweek (2010—2013)

Членство и Подписки 
 Interval International
 LiveitUp
 condodirect
 Match.com
 Match.com International
 Chemistry.com
 uDate
 Sally Foster
 Entertainment.com
 OkCupid

Сервисы для бизнеса 
 pronto.com
 gifts.com
 CollegeHumor
 Busted Tees
 Very Short List
 Vimeo
 ConnectedVentures.com (CV)
 23/6
 Primal Ventures
 GarageGames
 FiLife.com
 Life123.com

Телевидение 
 USA Broadcasting
 WAMI-TV
 KSTR-TV
 WHUB-TV (сейчас WUTF-TV)
 WHOT-TV (сейчас WUVG-TV)

Социальные сети 
 Tinder

Примечания

Ссылки 

Компании, основанные в 1995 году
ИТ-компании США
Компании Нью-ЙОрка
Интернет-компании США
Компании, входящие в базу расчёта фондового индекса Russell-1000